Le terme qualité peut désigner :
 la qualité ;
 en philosophie, la qualité est la « manière d'être » de quelque chose ;
 en psychologie, la qualité est une aptitude psychologique ou physique, opposée au défaut.

En sport 
Les qualités physiques concernent l'ensemble des aptitudes et habiletés dont dispose un individu et dont il fait usage.

Jeu d'échecs 
Aux échecs, la qualité est la différence de valeur entre une tour et une pièce mineure (cavalier ou fou). On estime qu'elle est d'environ un pion et demi.
 Gagner la qualité signifie échanger une pièce mineure contre une tour
 Sacrifier la qualité signifie échanger une tour contre une pièce mineure

Voir aussi 
 management de la qualité
 label de qualité
 Qualiticien
 Qualité des données